André Dias pode se referir a:

 André Gonçalves Dias, zagueiro brasileiro
 André Felippe Seixas Dias, atacante brasileiro
 André Dias de Araújo, usineiro e barão brasileiro
 André Dias (teólogo), português

Ver também 
 
 

Desambiguações de antropônimos